Coro hace referencia a varios artículos:

Música
 Coro, conjunto de cantantes que interpretan música vocal;
 Coral (música), género de música especialmente usado por la música litúrgica luterana;
Coro o estribillo, recurso que consiste en la repetición de ciertos versos.

Grecia clásica
 Coro (teatro), grupo de intérpretes que comentaban la acción principal sobre la escena en el antiguo teatro griego;
 Coro (mitología), nombre de varios personajes de la mitología griega;

Geografía
 Coro (Venezuela), ciudad capital del estado Falcón;
 Provincia de Coro, antigua provincia de Venezuela;
 Coro Coro, municipio boliviano, capital de la provincia de Pacajes, departamento de La Paz.

Arquitectura
 Coro (arquitectura), una parte de los templos católicos;
 Trascoro, elemento de separación entre el coro y la nave en una iglesia;

Personas
 Coro (apellido) de origen español;
 Coro (cantante), rapero estadounidense de ascendencia cubana y dominicana;
 Ferrán Corominas, futbolista español;